Guaymate kan syfta på

Dominikanska republiken 

 Guaymate (kommun), La Romana, 
 Guaymate (ort), La Romana,